Casa López (Girona), casa de Girona
 Casa López Vergés, casa de Tortosa
 Casa López i Soler, edifici d'Amposta